Carl Fiedler ist der Name folgender Personen:
* Carl Fiedler (Schriftsteller) (auch Karl Fiedler; 1834?–1887), deutscher Schriftsteller, Dramatiker und Theaterleiter 
 Carl Fiedler (Entomologe) (Carl August Fiedler; 1864–1955), deutscher Mediziner und Entomologe 
 Carl Ferdinand Fiedler (1799–1844), deutscher Pfarrer, Lehrer und Publizist
 Carl Gottfried Fiedler (* 1813), deutscher Lehrer und Autor

Siehe auch:
 Karl Fiedler